Kasteel Bronkhorst (Gelderland), een kasteel nabij Bronkhorst.
Kasteel Bronkhorst (Noord-Brabant), een kasteel nabij Velp.